Огюст Кавадини () — французский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900, чемпион и призёр чемпионатов мира.

На чемпионате мира 1897 в Лионе Кавадини стал бронзовым призёром среди команд. На следующем чемпионате в Турине он стал чемпионом среди команд и получил бронзовую награду в индивидуальной стрельбе стоя.

На Олимпийских играх в Париже Кавадини участвовал в соревнованиях по стрельбе из армейской винтовки. В стрельбе стоя он занял 10-е место с 278 очками, с колена 17-ю позицию с 286 баллами, и лёжа 7-е место с 316 очками. В стрельбе из трёх позиций, в которой все ранее набранные очки складывались, Кавадини стал 11-м. В командном соревновании его сборная стала третьей, получив бронзовые медали.

После Игр он ещё участвовал в чемпионатах мира 1901 и 1902, и получил ещё три бронзовые медали в командной стрельбе и в соревновании лёжа.

Примечания

Ссылки 
 Огюст Кавадини на sports-reference.com 
 Огюст Кавадини на чемпионатах мира по стрельбе 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы мира по стрельбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки Франции
Стрелки на летних Олимпийских играх 1900 года